Diego Veronelli – ex tennista argentino
 Ernesto Veronelli – tenore italiano
 Luigi Veronelli – gastronomo, giornalista, editore, conduttore televisivo, filosofo e anarchico italiano